Ле́нино — деревня в Плесецком районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования Федовское сельское поселение.

География 
Деревня находится на западе области, на берегу реки Моша в 3 км от места её впадения в Онегу, в 1 км к северу от села Федово и в 41 км к юго-западу от Плесецка.

На юге вблизи села находится мост через Мошу на автодороге 11Р-001 (Каргополь — Мирный).

История и население 
По данным Олонецкого Губернского Статистического комитета в 1905 годудеревня именовалась «Ленина» и входила в состав Федовского общества Богдановской волости Каргопольского уезда.

В 1905 году население деревни — только крестьяне.

Количество скота: лошадей — 25, коров — 30, прочего скота — 24.

Примечания 

Населённые пункты Плесецкого района